Murphy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Cushman Murphy
 Frances Murphy
 John Murphy
 John A. Murphy